Bảo Thắng, prince vietnamien de la dynastie Nguyễn
 District de Bảo Thắng, situé dans la province de Lào Cai